Molekulska formula -{C10H16N2O8}- se može odnositi na:

 Etilendiamin-N,N′-disukcinska kiselina
 Etilendiamintetrasirćetna kiselina